Stari nazivi nogometnih klubova:

Sociedade Esportiva Palmeiras, brazilski nogometni klub iz São Paula 
Cruzeiro Esporte Clube, brazilski nogometni klub iz Belo Horizontea